Feel Special puede referirse a los siguientes artículos:

 Feel Special (2019), EP del grupo surcoreano Twice.
 «Feel Special» (2019), sencillo principal del EP anterior.